
Molekulska formula -{C15H22O2}- se može odnositi na:
 Valerenska kiselina
 3,5-Di-tert-butilsalicilaldehid
 Poligodial